Der Vereinspokal der Herren wurde 1966 vom Deutschen Basketball Bund (DBB) gestiftet. Das erste Endspiel um den DBB-Pokal der Herren fand dann am 11. Juni 1967 in Oberhausen zwischen dem VfL Osnabrück und dem ATV 1877 Düsseldorf 86:74 (39:36) statt. Seit dem Jahr 2010 spielt die Basketball-Bundesliga einen eigenen Pokalwettbewerb als Ligapokal aus. Der Pokalwettbewerb des DBB wurde 2010 letztmals ohne Beteiligung der Erstliga-Vereine ausgetragen.

Die Stiftung des Vereinspokales der Frauen erfolgte acht Jahre später 1972.

Seit 1993 bei den Männern und 1995 bei den Frauen werden die Halbfinal- und Finalspiele in einem Turnier als Top 4 an einem Wochenende ausgetragen. Zur Saison 2009/10 wurde der Pokalmodus bei den Männern stark verändert. Unterklassige Mannschaften nehmen am neuen Ligapokal nicht mehr teil. Der Ausrichter des Top 4 ist automatisch als Teilnehmer gesetzt. Die restlichen drei Startplätze werden in drei „Viertelfinals“ der besten Teams der Hinrunde ermittelt. In der Saison 2009/10 richtete der DBB einmalig einen eigenen Pokal mit Zweitligisten und Amateurmannschaften als Teilnehmer aus. Auch hier wurde der Sieger in einem Top 4 ermittelt. Für eine zweite Austragung fehlten die Teilnehmer. In den offiziellen Listen führt der Verband den Sieger des Ligapokals als Pokalsieger.

Deutsche Pokalsieger der Männer

Tabelle

Deutsche Pokalsieger der Frauen

Tabelle

Siehe auch 
 Liste der Ergebnisse des BBL Top Four
 Deutscher Meister (Basketball)

!Pokal
Frauenbasketballwettbewerb
Liste (Basketball)